Das Pace Canadian Squash Classic 2008 fand vom 11. bis 16. Februar 2008 im Metro Toronto Convention Centre in Toronto, Kanada statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2007/08 und gehörte zur Kategorie 5 Star. Es war mit 60.000 US-Dollar dotiert.
 
Titelverteidiger war Ramy Ashour, der auch in diesem Jahr das Endspiel erreichte. In diesem traf er auf Amr Shabana, den er mit 11:2, 11:9, 8:11 und 11:8 bezwang.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Matthew Giuffre einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2007/08
2008